14 МИР Перник (или 14 многомандатен избирателен район) е избирателен район в България, който обхваща област Перник.

Парламентарни избори

юли 2021 г. 
Резултати от парламентарните избори през юли 2021 г. в област Перник, при 41,65 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

Източници 

Перник
Област Перник